Zachvatkinella är ett släkte av kvalster. Zachvatkinella ingår i familjen Acaronychidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Zachvatkinella